Il existe deux mots homonymes livre. L'un est masculin et vient du latin  (« livre, écrit »), l'autre est féminin et vient du latin  (« poids d’une livre »).

Nom masculin 

 Un livre (sens le plus courant) est un ensemble de pages reliées entre elles et contenant des signes destinés à être lus.
 Un livre de bord, en navigation maritime, est un registre où sont indiqués tous les renseignements concernant la navigation d'un navire.
 L'expression religions du Livre fait référence aux religions juive, chrétienne et islamique.
 Un livre blanc est un document officiel publié par un gouvernement ou une organisation internationale.
 En comptabilité, le grand livre est le recueil de l'ensemble des comptes d'une entreprise.
 Un livre numérique est un fichier informatique pouvant être lu par un appareil électronique portable voué à l'affichage de textes numérisés.
 Un livre-objet est un produit complexe dans lequel interviennent à la fois des éléments d'ordre textuel et/ou typographique et des éléments d'ordre artistique.
 Un livre est une section d'un ouvrage, non nécessairement publiée séparément. Ce sens plutôt ancien est à rapprocher de tome, partie, voire chapitre. Exemples : Le Quart Livre (quatrième livre) de Rabelais, le Livre de Job, le Livre IX des Éléments d'Euclide.
 Livre d'or.
 Livre noir.

Nom féminin 
 Une livre est initialement une unité de masse.
 Par métonymie, une livre est une unité monétaire constitué de cette masse d'un métal d'un argent puis d'or de plus ou moins bon aloi puis une unité monétaire fiduciaire après l'abandon de l'argent:
 livre chypriote ;
 livre égyptienne ;
 livre française :
 livre tournois ;
 livre parisis ;
 livre libanaise ;
 livre nigériane ;
 livre soudanaise ;
 livre sterling ;
 livre sud-soudanaise ;
 livre turque.

Toponymie 
 La Livre est une rivière, affluent de la Marne, en France ;
 Val de Livre est une commune nouvelle nommée d'après cette rivière.

Titres 

 La Bible est composée de nombreux livres de Prophètes
 Le Livre de la jungle est une œuvre de Rudyard Kipling.
 Le Grand Livre est un roman de science-fiction de Connie Willis.
 Le Livre est un périodique de la fin du , consacré à l'édition et l'impression.
 Le Livre de Pierre Guyotat.
  
 Livre noir

Politique 

 LIBRE (en ), parti politique écosocialiste portugais.

Voir aussi